SQP steht für:
 SQP-Verfahren (sequential quadratic programming), iterative nichtlineare Optimierungsmethode 
 Software Quality Professional, wissenschaftliche Fachzeitschrift
 SQP (Fernsehserie), chilenische Fernsehserie
 Starcke (Queensland) (IATA-Flughafencode)
 SkyUp, ukrainische Fluggesellschaft (ICAO-Airline-Code)

Abkürzung